Алихан Саид-Ахмедович Вахаев (род. 14 апреля 1993 года, Чеченская Республика) — российский боец смешанных боевых искусств чеченского происхождения, представитель тяжёлой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2014 года, известен по участию в турнирах престижных бойцовских организаций ACA, WFCA, ACB. Бывший чемпион АCA в тяжёлом весе.

Спортивные достижения

Смешанные единоборства 
 '''Absolute Championship Akhmat 
  Чемпион (ACA) в тяжëлом весе.

Рукопашный бой 
 Чемпионат СКФО по рукопашному бою (Ставрополь 2017) — ;
 Чемпионат России по рукопашному бою — ;
 Мастер спорта России по рукопашному бою.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align="center"|12-3
| Евгений Гончаров
|Единогласное решение
|ACA 154: Вахаев против Гончарова
|align="center"|17 марта 2023
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|12-2
| Салимгерей Расулов
|Решением (единогласным)
|ACA 143: Гасанов - Фролов
|align="center"|27 августа 2022
|align="center"|5
|align="center"|5:00
|Краснодар, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|11-2
| Роджерс Соуза
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 117: Багов - Сильверио
|align="center"|12 февраля 2021
|align="center"|1
|align="center"|1:46
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|10-2
| Денис Смолдарев
|Техническим нокаутом
|ACA 108: Галиев - Адаев
|align="center"|8 августа 2020
|align="center"|1
|align="center"|3:01
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|9-2
| Шелтон Грэйвс
|Техническим нокаутом
|ACA 101 Варшава
|align="center"|15 ноября 2019
|align="center"|2
|align="center"|3:40
|Варшава, Польша
|
|-
|Победа
|align="center"|8-2
| Кайл Ноблитт
|Решением (единогласным)
|WFCA 53 Abdurahmanov vs. Abdulaev
|align="center"|4 октября 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|7-2
| Казбек Саидалиев
|Решением (единогласным)
|WFCA 48 Zhamaldaev vs. Khasbulaev 2
|align="center"|4 мая 2018
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Баку, Азербайджан
|
|-
|Победа
|align="center"|6-2
| Иво Кук
|Нокаутом (удар)
|WFCA 45 Grozny Battle
|align="center"|24 февраля
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|5-2
| Константин Андрейцев
|Решением (единогласным)
|WFCA 33 Grozny Battle
|align="center"|4 февраля 2017
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Поражение
|align="center"|4-2
| Волкан Оздемир
|Решением (единогласным)
|WFCA 17 - Grand Prix Akhmat
|align="center"|9 апреля 2016
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|4-1
| Константин Скреля
|Техническим нокаутом (удары)
|WFCA 14 Grozny Battle
|align="center"|30 января 2016
|align="center"|1
|align="center"|0:49
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|3-1
| Шерзод Рамазанов
|Нокаутом (удар)
|WFCA - Grozny Battle 12
|align="center"|16 декабря 2015
|align="center"|1
|align="center"|0:52
|Астана, Казахстан
|
|-
|Поражение
|align="center"|2-1
| Руслан Хасханов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 7
|align="center"|18 мая 2014
|align="center"|1
|align="center"|2:22
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|2-0
| Музаффар Раджабов
|Техническим нокаутом (удары)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 6
|align="center"|14 июня 2015
|align="center"|1
|align="center"|0:36
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align="center"|1-0
| Аиди Усаинов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Absolute Championship Berkut - Grand Prix Berkut 3
|align="center"|16 марта 2014
|align="center"|1
|align="center"|3:08
|Грозный, Россия
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Алихана Вахаева на сайте Sherdog
 Профиль Алихана Вахаева на сайте ACA MMA
 Профиль Алихана Вахаева на сайте Fight time
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Бойцы смешанных единоборств России